Hilton House steht für:

 Hilton House (Berkshire) bei Crowthorne in Berkshire, England
 Hilton House (Perth and Kinross), Schottland

im NRHP gelistete Objekte:

 Hilton House (New Mexico), ID-Nr. 82003331
 Hilton House (South Dakota), ID-Nr. 00001352